Neocatolicismo puede referirse a:
 Catolicismo liberal, una corriente de pensamiento político-religiosa del siglo XIX que pretendía conciliar el catolicismo y el liberalismo.
 Neocatólicos, un movimiento político e ideológico español de mediados y finales del siglo XIX.
 El catolicismo romano a partir del Concilio Vaticano I por contraposición a los veterocatólicos.

No debe confundirse con:
 Camino neocatecumenal, un itinerario de formación católica postbautismal 
 Neocristianismo
 Nacionalcatolicismo, una de las señas de identidad ideológica del franquismo.